Ра́йнольд Казими́рович Кржижано́вский (; ) — российский , гражданский инженер польского происхождения. Новгородский губернский архитектор.

Биография 
Родился в 1821 году в Белостоке в католической дворянской семье. Среднее образование получил в Белостокской гимназии. В 1838 году в качестве стипендиата гродненского дворянства поступил в Петербургское строительное училище. По окончании курса  в 1843 году с чином XIV класса и званием архитекторского помощника, был назначен городским архитектором в Новгород, где занимался возведением общественных и частных построек.

В 1851 году определён архитектором для производства работ, а в 1854 году ему было поручено заведование постройкой сгоревшего города Валдая.

С 1867 году занимал пост губернского архитектора в Новгороде, а с 1870 года на него возложено заведование памятником 1000-летия Российского государства; кроме того занимал должность директора попечительного о тюрьмах комитета.

В 1896 году вышел в отставку и переехал в Санкт-Петербург. Проживал по адресу Екатерингофский проспект, 83. В последние годы жизни практически потерял зрение.  Скончался  года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Волковском лютеранском кладбище.

Проекты и постройки 
Новгород и окрестности
 Перестройка здания городской думы с прилегающими к ней лавками и дворцом князя Ярослава (не сохранилось).
 Бульвар по берегу Волхова.
 Каменное здание для снабжения города водой.
 Строительство 25 каменных и 50 деревянных домов.
 Здание женского епархиального училища в Деревяницах (1884).
 Католический костёл Петра и Павла (1893).

Череповец
 Строительство 3-этажного каменного здания тюрьмы (не сохранилось).
 Строительство каменной православной церкви.
 На бывших военных дорогах построено до 50 мостов разной величины и конструкции и участок шоссе.

Старая Русса
 Капитальная перестройка зданий минеральных вод в Старой Руссе.

Семья 

Был женат на Эмме Мусселиус (1833—1903), сестре архитектора А. В. Мусселиуса. Она также похоронена на Волковском лютеранском кладбище. У Райнольда и Эммы было четверо детей: Александр, Казимир-Иосиф, Антонина и Констанция.

Примечания

Литература 
 
 

Губернские архитекторы
Выпускники Белостокской гимназии